Ivana Ćorović (1983) – pallanuotista serba
 Svetozar Ćorović (1875-1919) – scrittore serbo
 Vladimir Ćorović (1885-1941) – storico serbo